Kirakira ist die Provinzhauptstadt der salomonischen Provinz Makira und Ulawa. Kirakira liegt an der Nordküste von Makira (ehemals San Cristóbal), der größten Insel der Provinz. Straßen führen 18 km östlich zum Warihito River und 100 km westlich zu Maro'u Bay.

Der Flugplatz Kirakira wird von Solomon Airlines betrieben und bietet Flüge nach Honiara und anderen Zielen an.

Klima

Einzelnachweise 

Ort auf den Salomonen
Makira und Ulawa